{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Женский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Кембридж, Англия
|-
|align = "center" | 3 — 8 мая 2008
|-
|align = "center" | Cambridge Snooker Centre
|- 
| Статус — профессиональный (WLBSA)
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 102 (Риан Эванс)
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победительница — Риан Эванс
|-
| Финалистка — Джун Бэнкс
|-
| Счёт — 5:2
|}Чемпионат мира по снукеру среди женщин 2008 () — главный женский снукерный турнир 2008 года, проходивший с 3 по 8 мая в Англии. Победителем турнира стала предыдущая чемпионка, Риан Эванс, обыгравшая в финале Джун Бэнкс со счётом 5:2. Для Эванс эта победа на чемпионате мира стала четвёртой подряд.

Также, параллельно с основным турниром проводился юниорский чемпионат мира, чемпионат мира в парном разряде и в миксте, чемпионат среди ветеранов (игроков в возрасте 40 лет и старше) и World Plate.

 Формат 

Игры начинались с группового, отборочного этапа. 25 снукеристок были разбиты на 4 группы, из которых в плей-офф проходила по двое, набравших наилучшие показатели (количество выигранных матчей + количество выигранных фреймов). Игры группового этапа состояли из матчей до 3-х побед; всего в каждой группе снукеристки играли по 5 матчей, за исключением последней — в ней участвовали семь игроков, и каждый проводил соответственно по шесть матчей. Игроки, вышедшие в плей-офф под первым номером в группе, не могли встретиться между собой в четвертьфинале.

 Плей-офф 

 Четвертьфинал: матчи до 4 побед
 Полуфинал: матчи до 4 побед
 Финал: матч до 5 побед

 Результаты 
 Плей-офф 

 Брейки 

 102, 91, 68, 67, 61, 52, 43, 41 Риан Эванс
 98, 60, 52, 49, 47 Мария Каталано
 73 Эмма Бонни
 63, 53, 45, 44 Кэти Хенрик
 53 Джекки Ип
 46 Читра Магимаирай
 56, 44, 44, 30 Джун Бэнкс
 43 Мишель Маринова
 43 Крис Шарп
 41 Ева Палмиус
 39 Мэриэнн Уильямс
 39 Гэй Джонс
 39 Ханна Джонс

 Результаты других турниров 

 Юниорский чемпионат мира 
 Финал 

 Ханна Джонс ?:? Джоанн Дэвис 

 World Plate 
 Финал 

 Малгожата Сикорска 2:1 Мишель Маринова 

 Парный разряд 
 Финал 

  

 Микст 
 Финал 

  

 Чемпионат мира среди ветеранов 
 Финал 

 Крис Шарп 3''':1 Малгожата Сикорска

Ссылки 

 Результаты чемпионата мира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Новости турнира на Billiard Pulse 

Чемпионат мира по снукеру среди женщин
2008 год в снукере